Sieben Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Dido nach Dido, der sagenhaften Gründerin und Königin von Karthago.

 HMS Dido (1784), eine Fregatte mit 28 Kanonen, die 1784 vom Stapel lief und 1817 zum Abwracken verkauft wurde.
 HMS Dido (1836), eine Korvette mit 18 Kanonen, die 1836 vom Stapel lief, ab 1860 als Kohlenhulk diente und 1903 verkauft wurde.
 HMS Dido war als hölzerne Korvette mit Schraubenantrieb geplant. Sie wurde 1861 auf Kiel gelegt, aber der Bau wurde im Dezember 1863 eingestellt.
 HMS Dido (1869), eine hölzerne Korvette der Eclipse-Klasse mit Schraubenantrieb, die 1869 vom Stapel lief, 1886 in eine Hulk umgewandelt wurde, 1906 in HMS Actaeon umgetauft und 1922 verkauft wurde.
 HMS Dido (1896), ein Kreuzer der Eclipse-Klasse, die 1896 vom Stapel lief, ab 1913 als Depotschiff diente und 1926 verkauft wurde.
 HMS Dido (37) war ein Leichter Kreuzer der Dido-Klasse, der 1939 vom Stapel lief und 1958 zum Abwracken verkauft wurde.
 HMS Dido (F104) war eine Fregatte der Leander-Klasse, die 1961 vom Stapel lief. Sie wurde 1983 an Neuseeland verkauft und in HMNZS Southland umbenannt. 1995 wurde sie endgültig außer Dienst gestellt und als künstliches Riff versenkt.

Dido